



Населені пункти 
 Такуарі — місто та муніципалітет у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул

Річки 
 Такуарі — ліва притока річки Жакуй
 Такуарі — ліва притока річки Парагвай
 Такуарі — ліва притока річки Паранапанеми